Ла Кема има више значења:

 Ла Кема, Ла Кемада (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кема (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику